Marcin Kamiński (1992) labdarúgó
 Marcin Kamiński (1977) sakkozó